Ескусса́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 600 км на південь від Парижа, 65 км на схід від Тулузи, 50 км на південь від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 391 особи у працездатному віці (15-64 років) 289 були активні, 102 — неактивні (показник активності 73,9%, у 1999 році було 70,0%). З 289 активних працювали 262 особи (154 чоловіки та 108 жінок), безробітних було 27 (16 чоловіків та 11 жінок). Серед 102 неактивних 28 осіб було учнями чи студентами, 33 — пенсіонерами, 41 була неактивною з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 255 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 659,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Ескуссан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн